Calico puede hacer referencia a:

El tejido calicó.
El gato calicó.
Jack Rackham, pirata del Caribe del siglo XVIII apodado «Calicó Jack».
La ciudad estadounidense, Calico Rock, del estado de Arkansas.
El sitio arqueológico Calico de la misma ciudad.
El pueblo fantasma Calico en el estado de California.
Cálico Electrónico, serie de animación.
Calico, empresa de biotecnología de Alphabet Inc.